Лев III Исавр — византийский император (717—741), основатель Исаврийской династии.
 Лев IV Исавр (Хазар) —  византийский император (775—780)